

Населені пункти та їхні частини

 Комори — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Комори — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Комори — частина села Крушина в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Комори — частина села Наґуркі в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки